Fan Club Barça Polska – stowarzyszenie, pierwsza polska penya katalońskiego klubu FC Barcelona.

Stowarzyszenie zostało zarejestrowane 12 września 2005 roku. 14 lipca 2006 zarząd Dumy Katalonii zarejestrował fan club jako penyę o numerze 1782. Cele stowarzyszenia to propagowanie FC Barcelona, konsolidacja jego kibiców, upowszechnianie wiedzy na temat miasta Barcelona oraz regionu Katalonia, a także wspieranie osób i organizacji podejmujących takie działania. Penya organizuje zloty polskich culés oraz zorganizowane wyjazdy na mecze drużyny na Camp Nou. 

FCBP pomagało w organizacji charytatywnego meczu drużyny weteranów FC Barcelona (Agrupació Barça Veterans) z Kadrą Polskich Gwiazd. Spotkanie odbyło się w Gdyni 30 czerwca 2007, a dochód z niego został przeznaczony na budowę domu pomocy społecznej w Kobylnicy.

Aktywność polskich kibiców na meczach w Barcelonie odnotowała katalońska prasa: dzienniki „Sport” i "„El Mundo Deportivo”" oraz oficjalna strona internetowa klubu.

Obecnie kataloński klub posiada 1462 penye na całym świecie. Polskie stowarzyszenie liczy 1349 osób.

W skład zarządu na lata 2020-2022 wchodzą:
 Grzegorz Skwieciński – prezes,
 Marek Palarczyk – zastępca prezesa,
 Tomasz Czarnecki – członek zarządu,
 Dominik Kwiatkowski – członek zarządu,
 Paulina Kałużna-Skurpel – przewodnicząca komisji rewizyjnej,
 Paweł Ochowiak – wiceprzewodniczący komisji rewizyjnej,
 Magdalena Drzewiecka – członek komisji rewizyjnej.

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Fan Club Barça Polska

FC Barcelona